Esistono più comuni francesi con questo nome

 Beaurieux – Aisne
 Beaurieux – Nord